Ива́н Кузьми́н:
 Кузьмин, Иван Антонович (1916—1963) — Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Иван Васильевич (1924—2018) — советский учёный-кибернетик, ректор Винницкого политехнического института.
 Кузьмин, Иван Георгиевич (род. 1957) — российский политический и государственный деятель, председатель Саратовской областной думы.
 Кузьмин, Иван Кузьмич (1899—1980) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Кузьмин, Иван Николаевич (род. 1962) — российский спортсмен, чемпион мира по спортивному ориентированию.
 Кузьмин, Иван Петрович (1928—2002) — учитель, Герой Социалистического Труда.
 Кузьмин, Иван Сергеевич (1894—1960) — председатель Братского волревкома (1919—1920), первый секретарь Братского волкома РКП(б).
 Кузьмин, Иван Трофимович (1923—2002) — советский военный деятель, организатор колхозного производства. Герой Социалистического Труда.